Sterrett bezeichnet
 Sterrett (Alabama), Ort in den Vereinigten Staaten

Sterrett ist der Familienname folgender Personen:
 Cliff Sterrett (1883–1964), US-amerikanischer Comiczeichner
 Malcolm M. B. Sterrett (* 1942), amerikanischer Regierungsbediensteter
 Virginia Frances Sterrett (1900–1931), US-amerikanische Buchillustratorin und Malerin

Sonstiges:
 Sterrett-Inseln, Inselgruppe vor der Walgreen-Küste, Ellsworthland, Antarktika